Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos erano le detentrici del torneo, ma hanno deciso di non partecipare in questa edizione.

In finale Ljudmyla Kičenok / Makoto Ninomiya hanno sconfitto Caroline Dolehide / Storm Sanders con il punteggio di 6-4, 6(3)-7, [10-8].

Teste di serie 

  Ellen Perez /  Zhang Shuai (primo turno)
  Caroline Dolehide /  Storm Sanders (finale)

  Ljudmyla Kičenok /  Makoto Ninomiya (campionesse) 
  Kaitlyn Christian /  Nao Hibino (quarti di finale, ritirate)

Wildcard 
 
  Katie Boulter /  Jodie Burrage (primo turno)

  Naomi Broady /  Harriet Dart (primo turno)

Alternate 
 
  Marie Bouzková /  Alicja Rosolska (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nottingham Open 2021